Коянды — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коянды — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Коянды — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Коянды — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Коянды — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Коянды — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Коянды — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Озера 
 Коянды — пересыхающее озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Коянды — озеро в Фёдоровском районе Костанайской области Казахстана.

Другое 
 Коянды — горы в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Кояндинская ярмарка — ярмарка, периодически организованная в 1848—1930 годы в Кояндинском поселении по дороге Каркаралы — Кызылжар (Петропавловск).